Pracher ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pracher (1913–2000), deutscher Politiker (FDP, CDU)
 Fanny Pracher (1879–nach 1900), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Ferdinand von Pracher (1860–1923), bayerischer Regierungsbeamter, zuletzt Regierungspräsident von Niederbayern

 Theo Pracher (1926–1993), deutscher Schauspieler